

Astronomia
2497 Kulikovskij – asteroide della fascia principale

Geografia
Kulikovskij – centro abitato russo dell'Oblast' di Arcangelo nel Krasnoborskij rajon
Kulikovskij – centro abitato russo dell'Oblast' di Arcangelo nello Šenkurskij rajon
Kulikovskij – centro abitato russo dell'Oblast' di Kaliningrad
Kulikovskij – centro abitato russo dell'Oblast' di Kirov
Kulikovskij – centro abitato russo dell'Oblast' di Volgograd
Kulikovskij – centro abitato russo del Territorio di Krasnodar nel Leningradskij rajon
Kulikovskij – centro abitato russo del Territorio di Krasnodar nel Kuščëvskij rajon
Kulikovskij – centro abitato russo dell'Oblast' di Orël
Kulikovskij – centro abitato russo dell'Oblast' di Rostov
Kulikovskij – centro abitato russo dell'Oblast' di Čeljabinsk